Caterini ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Caterini (* 1981), italienischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Lina Caterini (* ?), italienische Filmeditorin und Drehbuchautorin
 Prospero Caterini (1795–1881), italienischer Kardinal